La fi del món, l'últim episodi de la segona temporada de la sèrie revivida Doctor Who.
 La fi del món, el segon episodi de la primera temporada de la mateixa sèrie.